Il doppio del torneo di tennis Thailand Open 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale 6–3, 7–6(4) Andrew Kratzmann e Jarkko Nieminen.

Teste di serie
 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (primo turno)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (primo turno)
 Andrew Kratzmann /  Jarkko Nieminen (finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2003
ATP Tour 2003